Flemmich ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Flemmich (1889–1969), deutsche Filmschauspielerin
 Ferdinand Flemmich (1843–1906), österreich-ungarischer Politiker
Siehe auch:
 Flemig